Annis Hechavarría – schermitrice cubana
 Cariola Hechavarría – ex cestista cubana
 Juan Morales Hechavarría – ex ostacolista e velocista cubano
 Zurian Hechavarría – ostacolista e velocista cubana